

Бутбей-Гарбор — місто, штат Мен
 Бутбей-Гарбор — переписна місцевість, штат Мен